Омфа́ла () — в древнегреческой мифологии царица Лидии, дочь (по другой версии, рабыня) бога реки , жена и вдова бога горы Тмола. Прежде всего известна по мифу, в котором она становится госпожой и любовницей Геракла.

В мифологии 
Согласно Псевдо-Аполлодору, Омфала была женой сына Ареса и царя Лидии Тмола; после того, как он был до смерти забодан быком на одноимённой горе, она продолжила править самостоятельно. 

По повелению жрицы Дельфийского оракула, в наказание за убийство Ифита, сына Еврита, Геракл был продан Гермесом в рабство Омфале (по Ферекиду, продан за три таланта), и три года (либо год) находился у неё в услужении. Вырученные за раба деньги должны были быть уплачены Евриту в качестве компенсации, но тот от них отказался.

По одной из версий, Геракл был влюблён в Омфалу и, сложив у её ног дубину и львиную шкуру, служил ей, переодевшись в женские одежды. Согласно ряду эллинистических и римских источников, Омфала заставляла Геракла выполнять считавшуюся женской работу, прясть и ткать, одетым в женское платье. Сама же она появлялась перед ним, облачившись в его львиную шкуру и золотой панцирь, подпоясавшись его мечом и взвалив себе на плечо его дубину. В конце концов, она освободила Геракла, и они стали любовниками (по другой версии, мужем и женой). Однажды бог Пан забрался в их постель и попытался изнасиловать Геракла, приняв его за Омфалу; тот одним ударом скинул его на пол.

Геракл подарил Омфале боевой топор (лабрис), захваченный им у Ипполиты.

У Омфалы и Геракла был один или несколько сыновей: их количество варьируется в зависимости от источника. По Диодору Сицилийскому и Овидию, их сына звали Лам; по Павсанию, Тирсен, который упоминается как сын Геракла от «лидийской женщины»; по другим источникам, Лаомед. Омфала считалась родоначальницей лидийских царей, главным образом тех, которые происходили от ассирийских Гераклидов; согласно Геродонту, они были потомками Геракла и одной из рабынь Иардана. Дионисий Галикарнасский ссылается на миф, в котором сын Омфалы и Геракла Тиррен (Тирсен) предположительно основал первые этрусские поселения на Апеннинском полуострове.
 
По истолкованиям учёных нового времени, Омфала считалась малоазиатской полубогиней, обладающей одновременно воинственным и женственным характером, покровительницей удовольствий и представительницей женской производительности. Иногда её отождествляли с финикийской Астартой или Афродитой-Уранией и считали богиней луны.

В культуре

В изобразительном искусстве 
Мифом об Омфале пользовались многие живописцы; так, известна фреска из Помпей, на которой изображен Геракл, облаченный в женские одежды, в обществе женщин-рабынь и строгой царицы, отнявшей у героя атрибуты его воинственности. К образу Омфалы обращались Веронезе (, ок. 1565), Питер Пауль Рубенс («Геркулес и Омфала», 1603), Франсуа Буше («Геркулес и Омфала», 1732—1734), Лукас Кранах Старший, Лука Джордано, Иоганн Генрих Тишбейн и др.

В литературе 
Омфала была действующим лицом сатировских драм Ахея Эретрийского и Иона Хиосского «Омфала», а также ряда комедий. Сказанием об Омфале не раз пользовались поэты, например, Ахей, Антифан, младший Кратин, Ион; Аспазия в комедиях выводилась под именем «Новая Омфала» (). Ей посвящены симфоническая поэма Сен-Санса «Прялка Омфалы» (1871) и драма Петера Хакса «Омфала» (1969).

Примечания 

Героини древнегреческих мифов
Малая Азия в древнегреческой мифологии
Лидийские цари
Богини луны